Реформа има више значења:

 Реформа
 Реформа (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Реформа (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Реформа, Ла Колонија (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Реформа, Парада Бонанза (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Реформа (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Реформа (Бехукал де Окампо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Реформа (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Реформа (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Реформа (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Реформа (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Реформа (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Реформа (Мазапа де Мадеро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Реформа (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Реформа (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Реформа (Реформа, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Реформа (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Реформа, Сан Антонио (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Реформа (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Реформа (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Реформа (Монтекристо де Гереро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Реформа (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Реформа (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Реформа (Кваутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Реформа (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Реформа (Асунсион Ночистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Реформа, Ел Гвахал (Асунсион Ночистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Реформа (Ел Барио де ла Соледад), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Реформа (Чалкатонго де Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Реформа, Ранчерија лас Лунас (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Реформа (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Реформа (Сан Хуан Тепосколула), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Реформа (Сан Мартин Уамелулпам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Реформа (Сан Пабло Виља де Митла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Реформа (Сантијаго Ханика), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Реформа (Запотитлан Палмас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Реформа (Тлакотепек де Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Реформа (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Реформа (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Реформа, Провинсија (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Реформа (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Реформа (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Реформа, Мадригал 2. Сексион (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Реформа (Ногалес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику